Wallack ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wallack (1887–1966), österreichischer Planer und Techniker
 Henry John Wallack (1790–1870), amerikanischer Schauspieler
 James William Wallack (~1794–1864), US-amerikanischer Schauspieler und Theaterleiter
 James William Wallack II. (1818–1873), US-amerikanischer Schauspieler
 Lester Wallack (1820–1888), US-amerikanischer Schauspieler
 Melisa Wallack (* 1968), US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin